Hydrothassa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Hydrothassa ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Hydrothassa